Искуш:

 Искуш — село в Дюртюлинском районе Башкортостана, относится к Маядыковскому сельсовету. 
 Искуш (приток Большого Ика) — река в РФ, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области, Свердловской области. 
 Искуш (приток Шапши) — река в Российской Федерации, протекает в Вологодской области, Архангельской области.